La Garde (Isèra), municipi al departament d'Isera (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Garde  o La Garda (Var) , municipi al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 La Garde  o La Garda (Alps de l'Alta Provença) , municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (Provença – Alps – Costa Blava)
 La Garde-Adhémar, municipi al departament de la Droma (Alvèrnia-Roine-Alps)
 La Garde-Freinet, municipi al departament del Var (Provença – Alps – Costa Blava)
 Cantó de Montlieu-la-Garde, francès al districte de Jonzac del departament de la Charanta Marítima
 Montlieu-la-Garde és un municipi francès situat al departament de la Charanta Marítima (regió de Nova Aquitània, França)
 Saint-Thomas-la-Garde, municipi al departament del Loira (Alvèrnia-Roine-Alps, França)